Coronel Moldes kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Coronel Moldes (ort i Córdoba), 
 Coronel Moldes (ort i Salta), 

Robotskapade Argentinaförgreningar